SFG, sigle composé des trois lettres S, F et G, peut faire référence (par ordre alphabétique) à :
 Aérodrome de Grand-Case Espérance à Saint-Martin, selon la liste des codes AITA des aéroports/S,
 San Francisco Giants, une équipe de baseball américaine,
 Special Forces Group, unité des Forces Spéciales belges
 Spécifications Fonctionnelles Générales, un des deux types de spécifications fonctionnelles. Dans un projet informatique, c'est la description des fonctions d'un logiciel en vue de sa réalisation.